Hang steht für:
 eine gedankliche Nähe im Sinne der Philosophie, siehe Affinität (Philosophie)
 ein natürlicher oder künstlicher Geländeknick oder -sprung, siehe Böschung
 in einem Gebirge das lange Gefälle einer Bergflanke, siehe Steilhang
 ein Musikinstrument, siehe Hang (Musikinstrument)
 Koreanisches Alphabet (ISO-15924-Code)

Siehe auch:

 Hangendes
 Hängung
 Neigung
 Hagn
 Hange

Abkürzung